Ahau – asteroide
Ahau – capoluogo di Rotuma, una dipendenza delle isole Figi
Ahau – una cittadina nella regione di Tongatapu, sulle isole Tonga
Kinich Ahau – dio del sole dei Maya